Franciszek Juszczyk (1890–1950) – ksiądz, proboszcz Wojska Polskiego
 Franciszek Juszczyk ps. „Lech” (ur. 1897) – żołnierz Legionów Polskich, urzędnik sądowy, 16 marca 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Juszczyk – członek Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)

Uwagi

Przypisy